МОЖД

 Московская окружная железная дорога — малое кольцо Московской железной дороги
 Малая Октябрьская железная дорога — детская железная дорога в Санкт-Петербурге